Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГА РД) — государственное казённое учреждение при Управлении по делам архивов Республики Дагестан.

История 

14 июля 1923 года Постановлением СНК ДАССР было принято решение о создании Архивного бюро ДАССР.

В 2004 году был преобразован в Центральный государственный архив.

См. также 
 Центральный государственный архив документов по личному составу Республики Дагестан

Примечания

Ссылки 
 Архивы Дагестана (85 лет Гос. архив. службе РД). Мх., 2008.
 ГКУ "ЦГА РД"

Архивы Дагестана